Jméno a příjmení Jiří Jelínek nosí více významných osobností:

 Jiří Jelínek (basketbalista) (* 1987) – basketbalista hrající v Mattoni NBL
 Jiří Jelínek (baskytarista) (* 1958) – český rockový baskytarista
 Jiří Jelínek (japanista) (1939–2008) – český japanista
 Jiří Jelínek (kytarista) (1954–1977) – český jazzrockový kytarista působící ve skupinách Expanze a Etc...
 Jiří Jelínek (lední hokejista) (* 1979) – český lední hokejista
 Jiří Jelínek (malíř) (1901–1941) – český malíř, grafik a ilustrátor
 Jiří Jelínek (právník) (* 1955) – právník a pedagog působící na právnických fakultách Univerzity Karlovy a Univerzity Palackého
 Jiří Jelínek (režisér) (* 1973) – český autor, režisér, herec, kreslíř komiksů; založil soubor Dno
 Jiří Jelínek (saxofonista) – saxofonista skupiny Psí vojáci
 Jiří Jelínek (tanečník) (* 1977) – český tanečník, někdejší sólista baletu ND v Praze
 Jiří Jelínek (trumpetista) (1922–1984) – český malíř, grafik a ilustrátor, trumpetista a zpěvák hrající v divadle Semafor
 Jiří Jelínek (voják) (1887–1919) – legionář, velitel československého 39. střeleckého pluku
 Jiří N. Jelínek (* 1981) – český herec, performer, zakladatel souboru Long Vehicle Circus

Podobné jméno 
 Josef Jiří Jelínek (1697–1776) – barokní sochař a řezbář